«Манхэттен» () — кинофильм Вуди Аллена. По мнению ряда критиков, лучший фильм режиссёра.

Сюжет 
Главный герой, немолодой интеллигент, никак не может определиться со своими симпатиями, что закономерно приводит к проблемам с любимыми женщинами. Однако ещё более интересным оказывается тот фон, на котором всё это происходит — фон большого города, кипящего жизнью Манхэттена, фон интеллектуальной жизни, зачастую являющейся лишь проявлением безделья, некомпетентности и глупости интеллигенции, готовой вынести «приговор» любому произведению искусства, но зачастую не способной прочувствовать его.

Факты о фильме  
 Вуди Аллену так не понравился получившийся фильм, что он предложил боссам студии снять для них любой фильм бесплатно при условии, что они положат «Манхэттен» на полку. Те отказались, а выпущенный фильм стал хитом как в прокате, так и у зрителей и критиков. Даже несмотря на то, что с годами он обрел культовый статус и всегда занимает одни из первых строчек в многочисленных списках лучших фильмов Вуди Аллена, традиционно самокритичный Аллен считает его своей худшей работой: «По сей день, когда я вспоминаю „Манхэттен“, я недоумеваю: и это все, на что я был тогда способен? Не понимаю, как мне вообще после него не перестали давать деньги на фильмы».
 По словам оператора Гордона Уиллиса, этот фильм — его лучшая работа.
 Персонаж юной девушки Трейси, с которой встречается зрелый главный герой, был списан с актрисы Кристины Энгельхардт, которая на тот момент была 16-летней девушкой сорокачетырёхлетнего Вуди Аллена [1].

В ролях 
 Вуди Аллен — Айзек Дэвис
 Дайан Китон — Мэри Уилки
 Майкл Мёрфи — Йейл Поллак
 Мэриел Хемингуэй — Трейси
 Мерил Стрип — Джилл Дэвис
 Энн Бирн — Эмили Поллак
 Карен Людвиг — Конни

Награды и номинации 
Фильм получил 13 наград и 17 номинаций, среди которых:

Ссылки 

 
 

Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1979 года
Кинокомедии 1979 года
Романтические комедийные фильмы 1970-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о писателях
Джордж Гершвин
Фильмы, действие которых происходит в Манхэттене
Фильмы United Artists
Национальный реестр фильмов